Яна Неедлы (; р. , ) — канадская профессиональная теннисистка чешского происхождения. Участница Летней Олимпиады 1996 года. 

Выросла в Ванкувере, в разное время проживала в Торонто, Бостоне и Нейплсе.

Наивысшая позиция в рейтинге WTA — 64 место (2 октября 2000 года), в парном рейтинге — 227 место (12 августа 1996 года).

Результаты

Победы (8)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте WTA 
 Профиль на сайте ITF 
 Профиль на сайте FedCup 

Родившиеся в Праге
Теннисисты Канады
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года